Mandello puede referirse a:

 Mandello del Lario, localidad y comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía
 Mandello Vitta, localidad y comuna italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte